Шафштедт:

 Шафштедт — посёлок в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Шафштедт — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.